Шилін Андрій (* 1978) — естонський весляр.
 Шилін Афанасій Петрович (1924-1982) — радянський військовик, генерал-лейтенант артилерії. Двічі Герой Радянського Союзу.
 Шилін Геннадій Васильович (1944—2018) — радянський футболіст, нападник.
 Шилін Олег Ігорович (* 1991) — російський хокеїст, воротар.
 Шилін Сергій Іванович (* 1959) — міський голова Лисичанська (2015—2020).